

Település

Ausztrália
Lancaster (Victoria)

Kanada
Lancaster (Új-Brunswick)
Lancaster (Ontario)

Egyesült Királyság 
Lancaster (Lancashire)
Lancaster University
City of Lancaster

USA
Lancaster (Dél-Karolina)
Lancaster (Illinois)
Lancaster (Huntington megye, Indiana)
Lancaster (Jefferson megye, Indiana)
Lancaster (Kalifornia)
Lancaster (Kansas)
Lancaster (Kentucky)
Lancaster (Massachusetts)
Lancaster (Minnesota)
Lancaster (Missouri)
Lancaster (New Hampshire)
Lancaster (New York)
Lancaster (falu, New York)
Lancaster (Ohio)
Lancaster (Oregon)
Lancaster (Pennsylvania)
Lancaster (Texas)
Lancaster (Virginia)
Lancaster (Wisconsin)

Hadieszközök
Avro Lancaster
HMS Lancaster
USS Lancaster

Lásd még 
Lancaster megye (egyértelműsítő lap)
Lanchester (egyértelműsítő lap)
Lancaster-ház középkori brit uralkodói dinasztia